Ledició XXIV del Campionat d'Europa de bàsquet masculí es va celebrar a la ciutat alemanya de Stuttgart entre el 5 el 16 de juny de 1985, amb la participació de 12 seleccions nacionals

Grups 
Els dotze equips participants foren dividits en dos grups de la manera següent:

Primera fase

Grup A

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 70-83
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 118-103
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 83-99
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 100-85
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 99-97
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 89-110
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 94-106
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 07.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 94-97
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 105-97
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 08.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 110-97
|- style=font-size:95% 
|align=center| 08.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 106-94
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 08.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 92-99
|- style=font-size:95% 
|align=center| 09.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 102-93
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 09.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 109-83
|- style=font-size:95% 
|align=center| 09.06.85
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 122-99

|}

Grupo B

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 82-80
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 104-79
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 72-78
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 94-79
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 92-93
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 90-103
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 80-86
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 07.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 101-83
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 82-61
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 08.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 68-84
|- style=font-size:95% 
|align=center| 08.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 94-88
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 08.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 79-112
|- style=font-size:95% 
|align=center| 09.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 66-104
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 09.06.85
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 73-70
|- style=font-size:95% 
|align=center| 09.06.85
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 92-89
|}

Fase final

Eliminatòries del 1r al 4t classificat

Eliminatòries del 5è al 8è classificat

Eliminatòries del 9è al 12è classificat

Medaller

Classificació final

Trofeus individuals

Millor jugador (MVP) 
<center>
{| class=wikitable width="200"
|MVP
|- style=font-size:125%
|- bgcolor=gold
| Arvydas Sabonis
|}

 Quintet ideal del campionat 
  Valdis Valters
  Dražen Petrović
  Detlef Schrempf
  Fernando Martín
  Arvydas Sabonis

 Màxims anotadors del campionat 
<center>

Plantilla dels 4 primers classificats 
Medalla d'or: Arvydas Sabonis, Valdis Valters, Alexander Volkov, Vladimir Tkachenko, Valeri Tikhonenko, Aleksander Belostenny, Sergejus Jovaisa, Sergei Tarakanov, Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomicius, Heino Enden, Andrei Lopatov (Entrenador: Vladimir Obukhov)

Medalla d'argent: Kamil Brabenec, Stanislav Kropilak, Jiri Okac, Otto Maticky, Jaroslav Skala, Juraj Zuffa, Vlastimil Havlik, Peter Rajniak, Zdenek Bohm, Igor Vraniak, Vladimir Vyoral, Leos Krejci (Entrenador: Pavel Petera)

Medalla de bronze: Walter Magnifico, Pierluigi Marzorati, Roberto Brunamonti, Roberto Premier, Romeo Sacchetti, Ario Costa, Renato Villalta, Augusto Binelli, Enrico Gilardi, Giuseppe Bosa, Renzo Vecchiato, Giampiero Savio (Entrenador: Sandro Gamba)

Quart lloc: Juan Antonio San Epifanio, Jordi Villacampa, Fernando Martín, Chicho Sibilio, Andrés Jiménez, Fernando Romay, Joaquim Costa, Josep Maria Margall, José Luis Llorente, Vicente Gil, Juan Domingo de la Cruz, Juan Manuel López Iturriaga (Entrenador: Antonio Díaz Miguel)

Referències 

1985
Competicions esportives del 1985
Competicions esportives a Alemanya